Сент-Аполлінер (Кот-д'Ор)
 Сент-Аполлінер (Верхні Альпи)
 Сент-Аполлінер
 Сент-Аполлінер-де-Р'я
 Гійом Аполлінер
 Антуан Лоран Аполлінер Фі
 10780 Аполлінер